Šimec – cognome sloveno
 Maja Šimec – fotomodella slovena, Miss Slovenia 1997
 Milan Šimec – partigiano sloveno